Polnareff peut désigner :

Leib Polnareff dit Léo Poll (1899-1988), compositeur français, père de Michel Polnareff ;
Boris Polnarev (1922-2013), scientifique bulgare, demi-frère de Michel Polnareff ;
Michel Polnareff (né en 1944), chanteur français ;
Polnareff's, album de Michel Polnareff ;
Jean Pierre Polnareff, personnage de fiction du manga JoJo's Bizarre Adventure.
Danyellah Polnareff (née en 1974), mannequin franco-ivoirien, compagne de Michel Polnareff

Astronomie 
L'astéroïde (99824) Polnareff.

Patronyme ukrainien